Atlanta International Pop Festival steht für:
 Atlanta International Pop Festival (1969), das erste Atlanta International Pop Festival
 Atlanta International Pop Festival (1970), das zweite Atlanta International Pop Festival